Mantes, plural de manta
 Mantes-la-Jolie, municipi francès, al departament d'Yvelines, a la regió d'Illa de França
 Mantes-la-Ville, municipi francès al departament d'Yvelines, a la regió d'Illa de França
 Arnouville-lès-Mantes, municipi francès al departament de Yvelines, a la regió d'Illa de França
 Comtat de Mantes, jurisdicció feudal de França centrada a Mantes-la-Jolie 
 Districte de Mantes-la-Jolie, districte del departament francès d'Yvelines, a la regió d'Illa de França
 Vescomtat de Mantes, efímera jurisdicció feudal de França, al Vexin